Il legnanese è la zona circostante Legnano. Tuttavia può avere diversi significati:
Dialetto legnanese, dialetto parlato a Legnano
Famiglia Legnanese, associazione culturale di Legnano
I Legnanesi, gruppo teatrale